Sulsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sulsjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (5,95 km²)
Sulsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (1,86 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn